Somersham kan syfta på:

 Somersham, Cambridgeshire, en ort i England, Storbritannien
 Somersham, Suffolk, en ort i England, Storbritannien